Dolce Vita pode ter os seguintes significados:

 La dolce vita - um filme de Federico Fellini

 La dolce vita - uma canção do Festival Eurovisão da Canção de 1989

  Dolce Vita - Rede de Centros Comerciais

Desambiguação